Güldenau ist der Name von Ortschaften:

 Połajewo (ehemals Güldenau im Landkreis Scharnikau, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Güldenau im Landkreis Insterburg, Ostpreußen, eine ehemalige Ortschaft in der Oblast Kaliningrad, Russland